Змагання зі стрибків з трампліна на зимових Олімпійських іграх 1936 складалися з однієї дисципліни і відбулись 16 лютого на  в Гарміш-Партенкірхен (Німеччина).

Остаточний розподіл місць

Країни-учасниці 
У змаганнях зі стрибків з трампліна на Олімпійських іграх у Гарміш-Партенкірхені взяли участь спортсмени 14-ти країн:

  (4)
  (3)
  (4)
  (4)
  (4)
  (2)
  (4)
  (4)
  (3)
  (1)
  (4)
  (3)
  (4)
  (4)

Примітки

Посилання 
International Olympic Committee results database 
Official Olympic Report 
 
FIS 1936 Ski Jumping results

 
Змагання на зимових Олімпійських іграх 1936
1936